Andrea Locatelli (1695-1741) – włoski malarz pejzażysta
 Andrea Locatelli (ur. 1989) – szwajcarski piłkarz
 Andrea Locatelli (ur. 1996) – włoski motocyklista